Thomas Graham Brown (1882-1965), Schots wetenschapper en bergbeklimmer
 Graham Brown (acteur) (1924-2011), Amerikaans acteur
 Graham Brown (voetballer, 1944) (1944), Engels voetballer
 Graham Brown (voetballer, 1950) (1950), Engels voetballer
 Graham Brown (schrijver) (1969), Amerikaans schrijver
 Graham Brown (basketballer) (1984), Amerikaans basketballer